Stati Uniti d'America
 Spanish Fort – città della Contea di Baldwin, Alabama
 Spanish Fort – città non incorporata della Contea di Montague, Texas